

Итоговые таблицы

Группа А

Группа B

Плей-офф 
 Первый раунд
 Тре Фиори — Виртус — 3-1
 Кайлунго — Либертас — 3-0

 Второй раунд
 Фольгоре/Фальчано — Тре Фиори 0-0 (5-3 пен.)
 Кайлунго — Доманьяно — 0-0 (4-5 пен.)

 Третий раунд
 Тре Фиори — Либертас — 2-1 (д.в.)
 Виртус — Кайлунго — 2-2 (5-3 пен.)

 Четвертый раунд
 Доманьяно — Фольгоре/Фальчано — 1-3
 Тре Фиори — Виртус — 1-2 (д.в.)

 Полуфинал
 Доманьяно — Виртус — 1-0

 Финал
 Фольгоре/Фальчано — Доманьяно — 3-1

Ссылки 
 Официальный сайт Футбольного союза Сан-Марино
 Чемпионат Сан-Марино

1999/2000
Сан-Марино
1999 год в Сан-Марино
2000 год в Сан-Марино